Nuraghe Nieddu – nuraghe nel comune di Codrongianos
Nuraghe Nieddu – nuraghe nel comune di Porto Torres